Résultats détaillés de l'édition 2005 du tournoi de tennis professionnel masculin du Chili. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250, s'est tenue du  au  sur terre en extérieur à Viña del Mar. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Gastón Gaudio remporte son  en simple en battant en finale Fernando González.
 En double la paire espagnole David Ferrer/Santiago Ventura remporte le titre face à la paire argentine Gastón Etlis/Martín Rodríguez. Il s'agit pour tous les deux de leur .

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Chili
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
2005 au Chili
Compétition de tennis à Viña del Mar
Tennis en janvier 2005
Tennis en février 2005